Un contrat de Pays peut être signé entre le pays, l'agglomération, le département, la région, ou encore l'État lorsque les enjeux sont bien identifiés.

Au , on comptait 371 pays dont 345 pays reconnus et 26 pays en projet. À cette date, seuls 34 pays (soit 9 % des pays) n'avaient pas créé de structure juridique.

Voir aussi 
 Pays (aménagement du territoire)

Pays (division territoriale française)